Spektrum eller spectrum kan syfta på:

Matematik 
Inom matematiken används begreppet spektrum i flera olika bemärkelser:
 Inom funktionalanalys är spektret för en linjär operator en generalisering av mängden av egenvärden, se spektrum (funktionalanalys)
 Inom algebraisk geometri kallas det topologiska rum som består av primidealen i en ring med Zariskitopologin för ringens spektrum, se Spektrum (algebraisk geometri)
 Inom modellteori menas med spektat för en teori den sekvens av kardinaltal som anger antalet modeller i varje kardinalitet, se Spektrum (modellteori)
 Spektrumet för en boolesk algebra är ett annat namn för dess Stonerum.
 Inom algebraisk topologi är spektra en typ av objekt som används för att studera sviten av suspensioner av CW-komplex, se Spektrum (topologi).

Fysik 

Inom fysiken är ett spektrum den uppdelning i olika färger (olika våglängder eller, alternativt uttryckt, olika frekvenser) som kan observeras när vitt ljus (en blandning av alla synliga våglängder) passerar genom exempelvis en prisma. Se spektrum (fysik)

Biologi 
Ordet ”spektrum” används för att beskriva vilka bakteriearter ett visst antibiotika verkar mot.

Tidskrift och bokförlag 
 se Spektrum (tidskrift och bokförlag).

Övrigt 
 Gospelkören Spectra
 Spektrum är ett märke för JR:s radiostyrningar i den lägre prisklassen som använder 2,4GHz-bandet.
 ZX Spectrum, en hemdator
 Wachovia Spectrum, en tidigare inomhusarena i Philadelphia

Optik